Folgende Liste sortiert Länder und Territorien nach der Anzahl an Krankenhausbetten im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl. Zu bedenken ist, dass diese Messweise nicht die Qualität oder technische Ausstattung der Betten berücksichtigt.

Rangliste 
Länder sind gelistet nach der Anzahl an Krankenhausbetten je 1.000 Personen zum letzten ermittelbaren Zeitpunkt.

Einzelnachweise 

Krankenhausbetten
Liste (Medizin)
Krankenhauswesen